Булана́ш — название ряда географических объектов в Свердловской области России.

 Буланаш — посёлок в Артёмовском районе.
 Буланаш — станция Свердловской железной дороги, расположенная к югу от города Артёмовского.
 Ближний Буланаш (Буланаш, Большой Буланаш) — река в Артёмовском районе, приток Ирбита.
 Дальний Буланаш (Малый Буланаш) — река в Артёмовском и частично Ирбитском районах, приток Ирбита.
 Дальний Буланаш — упразднённый посёлок в Артёмовском районе.

См. также 
 Булнаш